SME é uma abreviatura e pode referir-se a:

 SME - Small and Medium-sized Enterprises (inglês), ver: Pequena e média empresa.
 Sony Music Entertainment - gravadora norte-americana.
 Sistema Monetário Europeu - sistema da política cambial da União Europeia antes da introdução do Euro.
 Sociedade Mineira de Engenheiros - organização brasileira
 Subject-matter expert, uma pessoa que é especialista em uma determinada área ou assunto.
 Serviço de Migração e Estrangeiros - SME Angola. 

Desambiguação